Génépi, genépi ou genépy est un nom vernaculaire qui désigne différentes espèces d'armoises (genre Artemisia, famille des Astéracées) rencontrées uniquement en montagne.
 Le Genepi est une association française (loi de 1901) créée en 1976, agissant dans le domaine des problématiques carcérales.
  est une montagne de  située à l'ouest de Champex-Lac, sur le territoire de la commune d'Orsières (canton du Valais, Suisse).